Maritreminoides är ett släkte av plattmaskar. Maritreminoides ingår i familjen Microphallidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Maritreminoides